Mario Acerbi peut désigner :
  (1913-2010), footballeur italien ;
  (1887-1982), peintre italien.